Trappes je lahko:
 Trappes, predmestje Pariza

Priimek 
 Basil Charles Trappes-Lomax, britanski general
 Thomas Byrnand Trappes-Lomax, britanski general